Die ITTF World Tour Grand Finals 2017 fanden vom 14. bis 17. Dezember 2017 im kasachischen Astana statt.

Einzel 
Für die Qualifikation im Einzel war die Teilnahme an fünf World-Tour-Turnieren nötig.

Männer

Teilnehmer 

Ma Long, Yan An und Jun Mizutani hatten genug Punkte für eine Qualifikation, jedoch nicht an den erforderlichen 5 Turnieren teilgenommen. Kirill Gerassimenko stand in der Punktetabelle auf Rang 104 und nahm als Vertreter des Gastgeberlandes der Grand Finals teil.

Turnier

Frauen

Teilnehmerinnen 

Sun Yingsha und Ding Ning hatten genug Punkte für eine Qualifikation, jedoch nicht an den erforderlichen 5 Turnieren teilgenommen.

Turnier

Doppel 
Für die Qualifikation im Doppel war die Teilnahme an vier World-Tour-Turnieren nötig.

Männer

Teilnehmer 

Acht Doppel hatten genug Punkte für eine Qualifikation, jedoch nicht an den erforderlichen vier Turnieren teilgenommen. (zudem waren mehrere Spieler in zwei Doppeln vertreten) Ruwen Filus/Ricardo Walther sowie Mattias und Kristian Karlsson nahmen trotz Qualifikation nicht teil.

Turnier

Frauen

Teilnehmerinnen 

Fünf Doppel hatten genug Punkte für eine Qualifikation, jedoch nicht an den erforderlichen vier Turnieren teilgenommen. (zudem waren Hina Hayata, Mima Itō und Chen Meng in zwei Doppeln vertreten) Jeon Jihee und Yang Ha-eun nahmen trotz Qualifikation nicht teil.

Turnier

Weblinks 
 Die Grand Finals 2017 auf der Website der ITTF (abgerufen am 17. August 2020)
 Die World Tour 2017 auf der Website der ITTF (abgerufen am 17. August 2020)

Einzelnachweise 

ITTF World Tour
Sportveranstaltung in Astana
Tischtennisveranstaltung 2017